De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1980 werden op 26 en 27 januari 1980 gereden op de ijsbaan De Smelt te Assen.

De Noorse Bjørg Eva Jensen en de Zweed Tomas Gustafson werden wereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1980
Schaatsen in Drenthe
Sportevenement in Assen
 1980
schaatsen 1980